Stena Jutlandica ist der Name folgender Fährschiffe:

 Stena Jutlandica (Schiff, 1996)
 Stena Jutlandica (Schiff, 1973) 
 Stena Jutlandica, früherer Name der Pride of Telemark (1983–1996)